Epoha je izraz koji označava:
 različite vremenska razdoblja:
 povijesno razdoblje;
 geološko razdoblje;
 faza u povijesti svemira;
 poseban trenutak u vremenu:
 početak povijesne epohe
 početna točka astronomske putanje

Izraz je rabljen i kao naziv za izdavačku kuću Epoha u Zagrebu sredinom 20. stoljeća.